Nitsche se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heinrich Nitsche
 Walter Nitsche